Sullam ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Iqbal Sullam, stellvertretender Generalsekretär der Nahdatul Ulama, Indonesien
 Sarra Copia Sullam (* um 1588/1592–1641), jüdisch-venezianische Dichterin

Siehe auch:
 Sulam